Player versus all, ook wel bekend als PvA, is een spelmodus bij multiplayer games, voornamelijk MMORPG's, waarbij een speler niet aan een bepaalde zijde toebehoort en iedere speler voor zichzelf strijdt. Een andere benaming hiervoor kan zijn Free for All, wat een bredere term is die ook wordt gebruikt in andere spelgenres.

Zie ook
Computer role-playing game
Player versus player
Player versus environment

Gameplay